Indonesië
 Kandeman (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kandeman (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java